Saturnino María Laspiur puede referirse a:

 Saturnino María Laspiur, jurista y político argentino (1829-1885).
 Saturnino María Laspiur, localidad y municipio de la provincia de Córdoba, Argentina.